A versenyt augusztus 10. és 16. között bonyolították le. A mérkőzéseket kemény borítású pályákon játszották, két nyert szettig. A döntő szettben nem volt tie-break. A címvédő Justine Henin visszavonult, így nem védhette meg bajnoki címét. A világranglista első 10 helyezettje közül Marija Sarapova sérülés, Anna Csakvetadze pedig személyes okok miatt nem lépett pályára. A világelső Ana Ivanović elutazott Pekingbe, de hüvelykujj-sérülése miatt az utolsó pillanatban vissza kellett lépnie.

Kiemeltek 
<ol start="1">
  Ana Ivanović (visszalépett sérülés miatt)
  Jelena Janković ''(Negyeddöntő, vereség Gyinara Szafina ellen)
  Szvetlana Kuznyecova ''(első kör, vereség Li Na ellen)
  Serena Williams ''(Negyeddöntő, vereség Jelena Gyementyjeva ellen)
  Jelena Gyementyjeva (Olimpiai bajnok)
  Gyinara Szafina (Döntő, vereség Jelena Gyementyjeva ellen, Ezüstérmes)
  Venus Williams ''(Negyeddöntő, vereség Li Na ellen)
  Agnieszka Radwańska ''(második kör, vereség Francesca Schiavone ellen)
  Vera Zvonarjova (Elődöntő, vereség Jelena Gyementyjeva ellen, Bronzérmes)
  Daniela Hantuchová ''(második kör, vereség Caroline Wozniacki ellen)
  Szávay Ágnes ''(első kör, vereség Cseng Csie ellen)
  Viktorija Azaranka ''(harmadik kör, vereség Venus Williams ellen)
  Patty Schnyder ''(második kör, vereség Sybille Bammer ellen)
  Flavia Pennetta ''(első kör, vereség Kaia Kanepi ellen)
  Alizé Cornet ''(harmadik kör, vereség Serena Williams ellen)
  Dominika Cibulková ''(harmadik kör, vereség Jelena Janković ellen)

Tábla

Döntők

Felső ág

1. negyed

2. negyed

Alsó ág

3. negyed

4. negyed

Jegyzetek

Források 
 Sorsolás

N1